Михаи́л Константи́нович Щербако́в (р. , Обнинск, Калужская область, РСФСР, СССР) — русский поэт, автор-исполнитель.

Биография 
Родился 27 марта 1963 года в Обнинске, там же учился — вначале в школе № 4, затем в школе № 10, которую и окончил в 1980 году.

Пишет песни с 1978 года. В Москве — с 1982 года. Окончил филологический факультет Московского университета в 1988 году. С этого времени — профессиональный автор-исполнитель.

Выступает на концертах сольно (с акустической гитарой), либо при участии Михаила Стародубцева (акустическая гитара, рояль, бэк-вокал), с которым сотрудничает с 1982 г. Все записи делаются также при участии Стародубцева, преимущественно под синтезатор (с середины 1990-х). Щербаков иногда принимает участие в записях и концертах Юлия Кима.

Дискография

Номерные альбомы 
Выходили в первой половине 1990-х только на кассетах, почти весь материал впоследствии был перезаписан и издан на CD:
 1 — песни 1981—1985 гг., запись 1985 г.
 2 — песни 1983—1986 гг., записи начала 1990-х
 3 — песни 1987—1990 гг., записи начала 1990-х
 4 — песни 1989—1990 гг., записи начала 1990-х
 5 — песни 1991—1993 гг., записи середины 1990-х
 6 — песни 1989—1994 гг., записи середины 1990-х
 7 — песни 1993—1994 гг., записи середины 1990-х
 8 — песни 1982, 1990 и 1994—1995 гг., записи середины 1990-х

Альбомы середины 1990-х 
 Вишнёвое варенье (1994) — песни 1983—1988 гг., запись 1990 г. (© ГП фирма «Мелодия»), акустика
 Другая жизнь (1994) — песни 1986—1994 гг., записи 1993—1994 гг.
 Балаган 2 (1996) — песни 1983—1993 гг., запись 1996 г. (© «Отделение ВЫХОД»), акустика
 Город Город (1996) — песни 1993—1995 гг., записи 1994-95 гг.
 Это должно случиться (1996) — песни 1986—1994 гг., записи 1992—1995 гг.
 Заклинание (1996) — песни 1982 и 1989—1995 гг., записи 1992—1995 гг.
 Воздвиг я памятник (1996) — песни 1985—1991 гг., запись 1996 г.
 Целое лето (1997) — песни 1995—1996 гг., запись 1996 г.
Большая часть материала этих альбомов впоследствии был перезаписана или переиздана на других альбомах.

Альбомы с новым материалом (под синтезатор) 
 Ложный шаг (1999) — песни 1997—1998 гг., запись 1998 г.
 Déjà (2000) — песни 1998—2000 гг., запись 1999—2000 гг.
 Если (2003) — песни 1999—2002 гг., запись 2002 г.
 Райцентр (2006) — песни 2003—2005 гг., запись 2005 г.
 Чужая музыка и не только
 часть 1 (2010) — песни 2006—2010 гг., запись 2008—2010 гг. с 5 бонус-треками (из альбома «Если»)
 часть 2 (2013) — песни 2006—2013 гг., запись 2013 г. с 4 бонус-треками (3 — из альбома «Если», 1 — новый)
 часть 3 (2015) — песни 2006 и 2011—2015 гг., запись 2015 г. с 7 бонус-треками (всеми оставшимися не переизданными из альбома «Если»)
 Хоровод (2017) — песни 2010 и 2014—2017 гг., запись 2017 г.
По мотивам (2019) – песни 2014, 2017—2019 гг., запись 2019 г.

Архивные записи 
 Шансон (1999) — песни 1981—1983 гг., записи 1983—1985 гг., выпущен Игорем Грызловым (как отмечено на обложке диска — при попустительстве автора)
 Ковчег неутомимый 1 (2001) — песни 1983—1990 гг., записи 1987—1990 гг., акустика
 Ковчег неутомимый 2 (2001) — песни 1983—1990 гг., запись 1990 г., акустика
 Балаган 2 (2001), переиздание альбома «Балаган 2» (1996) с бонус-треком (6 песен, запись 1996 г.)

Новые записи старых песен 
(под синтезатор, кроме альбома «Избранное, часть 2»)
 Избранное, часть 1 (1999) — песни 1982—1996 гг., запись 1999 г.
 Избранное, часть 2 (2000) — песни 1983—1999 гг., запись 2000 г., акустика
 Once (2002) — новая версия альбома «Город Город», с изменённым порядком песен и бонус-треком (1 песня), записи 1999 г. (из альбома «Избранное, часть 1») и 2001 г.
 Пешком с востока (2004) — песни 1982—1995 гг., записи 1999 г. (из альбома «Избранное, часть 1») и 2003 г.
 Предположим (2004) — песни 1982—1995 гг., записи 1999 г. (из альбома «Избранное, часть 1») и 2003 г.
 Целое лето (2005) — новая версия альбома, записи 1999 г. (из альбома «Избранное, часть 1») и 2004—2005 гг., с бонус-треками (3 инструментальные композиции, переделанные из песен 1980—1984 гг.)

Сборники 
В 2003 г. был выпущен сборник Щербакова в серии «Российские барды» (MOROZ RECORDS), составленный из записей с альбомов «Избранное, часть 1», «Once», «Ложный шаг», «Déjà».

Этапы творческого пути 
 1978—1981 — написано более 100 песен, большинство из которых автор считает «несуществующими». В его нынешний репертуар эти песни, как правило, не включаются.
 1982—1988 — написано около 100 песен, 80 из них впоследствии издано на CD, около 20 песен этого периода автор продолжает исполнять на концертах, иногда извиняясь по поводу несовершенства текстов; известны около 10 стихотворений этого периода, не ставших песнями.
 1989—1995 — написано около 130 песен, 128 из них издано на CD; выпущены книги «Вишнёвое варенье», «Нет и не было яда» (обе 1990), «Другая жизнь» (1996).
 1996—2005 — написано и издано (к весне 2006 г.) 80 песен; изданы также новые записи около 120 ранее написанных песен.
 2006—2011 — написаны и исполнены на концертах 18 новых песен, из них 11 вошли в альбом. Вышла книга «Тринадцать дисков» (2007).
 2012—2018 — написано несколько новых песен, исполняемых на концертах с различной частотой. 26 из них выпущены на CD.

Критика 
[Щербакова] я считаю безусловным гением, главным явлением в современной российской поэзии. <…> Он <…> поэзию двинул вперед, выдумав свою безумную просодию, а гитара ему только помогла. <…> Не думаю, что у нас есть прямые сходства, <…> — но если есть, это счастье.

<…> Слово «бард» к Михаилу Щербакову <…> не так легко применимо <…> Конечно, в первую очередь, это поэт. И его отношение к делу называется очень высоким и очень <…> точным словом: «служение». <…> Это понятие своего дела как некоторой миссии, с очень высокой ответственностью и с очень высоким требованием к качеству этого дела. Вот что <…> отличает Мишу от общего этого братства бардов.

Библиография 
 Вишневое варенье / Вступ. ст. Ю. Ч. Кима. — (Библиотека авторской песни. Малая серия). М.: СП «МКС Плюс», 1990. — 176 с.: ил., ноты.
 Нет и не было яда / Авторское издание. — М., 1990. — 101 с.
 Другая жизнь / Сост. И. Грызлов. — М.: Аргус, 1996. — 336 с.: ил., ноты.
 Тринадцать дисков: Тексты песен / М.: Время, 2007. — 400 с.: ил.
Собрание песен. Том 1. (1981-1987) / Сост. В. Палт. — В.А. Палт, 2021. — 472 с.: ил., ноты.
Собрание песен. Том 2. (1988-1993) / Сост. В. Палт. — В.А. Палт, 2021. — 596 с.: ил., ноты.

Литература 
 МКЩ: Сборник статей о творчестве Михаила Щербакова / Сост. О. C. Савоскул. — М.: ОГИ, 2008

Примечания

Ссылки 

 Неофициальная страница «Песни Михаила Щербакова»
 Информация о МЩ — сообщество в Живом Журнале
 Коллекция песен Михаила Щербакова

Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Авторы-исполнители России
Поэты России
Писатели Обнинска
Поэты Обнинска
Музыканты Обнинска
Писатели Москвы
Поэты Москвы
Музыканты Москвы
Выпускники филологического факультета МГУ